Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lipawie (łot. Polijas konsulāts Liepājā) – polska placówka konsularna działająca w okresie międzywojennym w Lipawie.

Urząd funkcjonował od jesieni 1919, początkowo jako agencja konsularna, następnie od 1920 do lipca 1931 w randze konsulatu, który mieścił się przy ul. Lorenča 17 (obecnie Kr. Barona 17).

Kierownicy konsulatu 
 1920-1925 - Walerian Łopatto, konsul
 1925-1926 – Michał Świrski, konsul
 1926-1931 – Alfons Karol Pomian-Hajdukiewicz, konsul

Bibliografia 
Wojciech Skóra: Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 953, 
 Rocznik Służby Zagranicznej RP, MSZ, Warszawa 

Lipawa
Stosunki polsko-łotewskie (II Rzeczpospolita)
Lipawa